

Risultati

Classifica marcatori 
5 gol
  Cristiano Ronaldo 

4 gol
  Nani 

3 gol
  Ioannis Okkas 
  Nicklas Bendtner 
  Dennis Rommedahl 
  Hélder Postiga 

2 gol

  Andreas Avraam 
  Michael Krohn-Dehli
  Heiðar Helguson 
  Hallgrímur Jónasson
  Mohammed Abdellaoue 

  John Carew
  Erik Huseklepp 
  Hugo Almeida 
  Danny 
  Raul Meireles 

1 gol

  Efstathios Aloneftis 
  Michalīs Kōnstantinou 
  Christian Eriksen 
  Lars Jacobsen 
  Thomas Kahlenberg 
  Kasper Lorentzen 

  Morten Rasmussen 
  Lasse Schöne 
  Gylfi Sigurðsson
  Kolbeinn Sigþórsson
  Brede Hangeland 
  Tom Høgli 

  Morten Gamst Pedersen
  John Arne Riise 
  Eliseu 
  Manuel Fernandes 
  João Moutinho 

Autoreti
1 : Ricardo Carvalho (pro )

 Q